Андре́й Шевче́нко: Шевченко, Андрей Анатольевич (род. 1965) — российский политик, председатель Оренбургского городского Совета.
 Шевченко, Андрей Витальевич (род. 1976) — украинский журналист и политик.
 Шевченко, Андрей Иванович (1925—1996) — советский военный деятель, старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 '''Шевченко, Андрей Николаевич''' (род. 1976) — украинский футболист, тренер.
 Шевченко, Андрей Степанович (1911—1996) — советский и украинский политик, растениевод и редактор.